(née Anne Finch (1574-1638) est une écrivain anglaise
 Anne Conway (née Anne Finch) (1631-1679) est une philosophe anglaise
 Anne Finch (1661-1720) est une poétesse et courtisane de la Restauration anglaise.